Фроловское — название географических объектов в России.

Населённые пункты

Владимирская область 
 Фроловское — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Фроловское — деревня в Вологодском районе.

Калужская область 
 Фроловское — село в Козельском районе.

Московская область 
 Фроловское — деревня в Истринском районе.
 Фроловское — деревня в Клинском районе.
 Фроловское — село в городском округе Озёры.
 Фроловское — деревня в городском округе Шаховская.

Нижегородская область 
 Фроловское — деревня в Кстовском районе.
 Фроловское — село в Павловском районе.

Рязанская область 
 Фроловское — деревня в Касимовском районе.
 Фроловское — село в Сасовском районе.

Тверская область 
 Фроловское — деревня в Кашинском районе.

Ярославская область 
 Фроловское — село в Большесельском районе.

Железнодорожный пункт 
 Фроловское — железнодорожная платформа на участке Москва — Тверь Октябрьской железной дороги, в 1 км от одноимённой деревни.

См. также 
 Фроловское сельское поселение